Het Nederlands kampioenschap dammen voor vrouwen 2007 vond plaats van 11 tot en met 18 november in Zoutelande. 
Op dinsdag 13 november werden 2 partijen gespeeld en op de overige speeldagen 1 partij.

Tanja Chub werd voor de 4e keer Nederlands kampioene.
Vitalia Doumesh bezette bijna het hele toernooi (tot en met de 7e ronde) de ongedeelde koppositie maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de 2e plaats.

Resultaten

* Bij een gelijk aantal punten in het eindklassement werd als hoogste geklasseerd degene met de meeste winstpartijen en als dat gelijk was degene met de meeste SB-punten.

Externe links
 Halve finale groep A
 Halve finale groep B
 Eindstand met partijen en tussenstanden

Dammen in 2007
Nederlands kampioenschap dammen vrouwen
Sportevenement in Veere